Lac Boivin kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Boivin (sjö i Kanada, Montérégie), Québec, 
 Lac Boivin, Mont-Valin, sjö i Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar